City Market ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 City Market (Indiana), NRHP-Nr. 74000030
 City Market (Iowa), NRHP-Nr. 84001329
 City Market (Missouri), NRHP-Nr. 05000203
 City Market (Virginia), NRHP-Nr. 69000345
 City Market (Wisconsin), NRHP-Nr. 78000085